Little Swan Island ist der Name folgender Inseln:

 Little Swan Island (Tasmanien) vor Tasmanien, Australien
 Little Swan Island (Maine) im Kennebec River, Maine, Vereinigte Staaten